

Codici 
 CAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Canton-Baiyun (Cina)
 CAN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Canada
 can – codice ISO 639-3 della lingua chambri

Sigle 
 Campus area network – rete informatica all'interno di un campus universitario
 Commissione Arbitri Nazionale – organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri
 Controller Area Network – standard seriale per bus
 Cult Awareness Network – organizzazione oggi legata a Scientology

Musica 
 Can – gruppo musicale tedesco
 Can – album del gruppo omonimo del 1979

Persone
Aron Can – rapper islandese di origine turca
Çiğdem Can – ex pallavolista turca
Emre Can – calciatore tedesco di origine turca
Yasemin Can – atleta keniana naturalizzata turca

Scienze 
 Can – cratere meteoritico di Marte
 CAN – esanitrato amminico di Cerio(IV)

Altro
 can – abbreviazione di canonico
 can – adattamento di khan
 Can – personaggio delle storie di Winnie the Pooh
 Can – frazione del comune di Cesiomaggiore, Belluno

Altri progetti